Jan Piotr Łuczyński (1816–1855), malarz, urzędnik
 Jan Łuczyński (1869–1920), oficer Wojska Polskiego
 Jan Łuczyński (1945–), polityk
 Jan Łuczyński (1765-1820), doktor filozofii, wykładowca metereologii, profesor matematyki w  Liceum Krzemienieckim